Alawerdi steht für:
 Alawerdi (Armenien), Stadt in der armenischen Provinz Lori
 Alawerdi (Sestaponi), Dorf in der georgischen Region Imeretien, Munizipalität Sestaponi
 Alawerdi (Achmeta), Dorf in der georgischen Region Kachetien, Munizipalität Achmeta
 Alawerdi-Kloster, Klosteranlage in Georgien im gleichnamigen Dorf in der Munizipalität Achmeta
 Alawerdi-Fest, christliches Erntedankfest im georgischen Dorf Alawerdi in der Munizipalität Achmeta